O.N. (oder o.n. etc.) ist die Abkürzung für:

 ohne Nennung
 ohne Nennwert (bei Aktien) – ebenfalls gebräuchlich o.St. (ohne Stimmrecht)
 ohne Namen
 ohne Nummer

Siehe auch:
 Theater o.N.
 ON

ON